

Cinema e televisione 
Inferno di fuoco (Hellfire) – film del 1949 diretto da R.G. Springsteen
Hellfire  – film del 1983 diretto da John David Coles
Hellfire: A Journey from Hiroshima  – film del 1986 diretto da Michael Camerini
Hellfire  – film TV del 1995 diretto da David Tausik

Musica 
Hellfire – album dei 1349 del 2005
Hellfire – brano musicale Disney dal film Il gobbo di Notre Dame
Hellfire – gruppo musicale thrash metal polacco
Hellfire – album dei Black Midi, del 2022

Videogiochi 
Hellfire  – videogioco arcade del 1989
Diablo: Hellfire  – videogioco del 1997

Altro 
Hellfire  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
William Hellfire  – produttore cinematografico, regista, sceneggiatore e attore statunitense